Дерфлингер:

Фамилия 
 Дерфлингер, Георг фон (1606—1695) — бранденбургский фельдмаршал.
 Дерфлингер, Сабина (род. 1963) — австрийская режиссер, сценарист и продюсер.
  (1663—1724) — прусский генерал-лейтенант, сын Георга фон Дерфлингера.

Другое 
 Дерфлингер — линейный крейсер ВМФ Германской империи.

См. также 
 Дёрфлинген